Kevin Bergin (né le  à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commença sa carrière professionnelle en 2001 alors qu'il se joignit à un club de l'ECHL. Au cours des cinq saisons qu'il passa dans cette ligue, il y joua pour neuf clubs différents. Il se joint ensuite une saison au Basingstoke Bison dans la EIHL au Royaume-Uni.

Il signa ensuite avec le HC Coire en Suisse avec lesquels il ne joua que cinq parties avant de retourner dans la EIHL avec les Nottingham Panthers. Il joue trois saisons avec ce club.
Il rejoint en , l'équipe française des Gothiques d'Amiens qui évolue en Ligue Magnus, puis il se dirigera vers Nice et enfin Dijon au milieu de la saison 2014-2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||18 ||2 ||4 ||6 ||22 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|1999-2000 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||35 ||1 ||5 ||6 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||56 ||5 ||17 ||22 ||168 ||10 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2001-2002 ||Grrrowl de Greenville ||ECHL ||31 ||3 ||4 ||7 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002||Royals de Reading ||ECHL ||11 ||2 ||0 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Titans de Trenton ||ECHL ||3 ||1 ||0 ||1 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||30 ||0 ||2 ||2 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003||Cyclones de Cincinnati ||ECHL ||18 ||0 ||6 ||6 ||16 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2003-2004 ||Express de Roanoke ||ECHL ||70 ||13 ||20 ||33 ||138 ||4 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
|2004-2005 ||Grrrowl de Greenville ||ECHL ||56 ||13 ||26 ||39 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005||Storm de Toledo ||ECHL ||15 ||6 ||9 ||15 ||20 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6
|- 
|2005-2006 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||4 ||0 ||2 ||2 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006||Everblades de la Floride ||ECHL ||65 ||29 ||33 ||62 ||70 ||8 ||1 ||5 ||6 ||19
|-
|2006-2007 ||Basingstoke Bison ||Challenge Cup ||4 ||2 ||4 ||6 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||Basingstoke Bison ||EIHL ||54 ||28 ||27 ||55 ||52 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2007-2008 ||HC Coire ||LNB ||5 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Nottingham Panthers ||EIHL ||54 ||24 ||20 ||44 ||49 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
|2008-2009 ||Nottingham Panthers ||EIHL ||54 ||26 ||34 ||60 ||118 ||4 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2009-2010 ||Nottingham Panthers ||EIHL|| 45|| 13|| 20|| 33|| 94||3 ||1 ||3 ||4 ||2
|- 
|2010-2011 ||Gothiques d'Amiens ||LM ||26 ||15 ||9 ||24 ||48 ||9 ||3 ||5 ||8 ||10
|-
|2011-2012 ||Gothiques d'Amiens ||LM ||26 || 9|| 12|| 21||51 ||10 || 4|| 4|| 8||20
|- 
|2012-2013 ||Gothiques d'Amiens ||LM || 26|| 4|| 12|| 16|| 18|| 5|| 1|| 5|| 6|| 27
|-
|2013-2014 || Braehead Clan ||EIHL || 42|| 13|| 21|| 34|| 77|| 4|| 1|| 5|| 6|| 6
|- 
|2014-2015 || Aigles de Nice || Division 1|| 6|| 1|| 1|| 2|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2014-2016 ||Ducs de Dijon ||LM || 17 || 3|| 2||5 ||14 ||13 || 4||0 || 4||18
|-
| 2016-2017 || Prédateurs de Laval || LNAH || 13 || 1 || 4 || 5 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4

Notes et références 

Naissance en novembre 1981
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur du Grrrowl de Greenville
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur de l'Express de Roanoke
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du Basingstoke Bison
Joueur du HC Coire
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur du Dijon Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Prédateurs de Laval
Joueur du Braehead Clan